Bergholtz kan avse någon av följande:

Anders Bergholtz, läkare
Artillio Bergholtz (född 1948), barnskådespelare
Bert Bergholtz, ingenjör
Göran Bergholtz, direktör
Gösta Bergholtz (1913–2008), klockgjutare
Ingrid Bergholtz, höjdhoppare
Johan Bergholtz (död 1774), skådespelare
Linnéa Bergholtz (1929–2018), konstnär
Marcus Bergholtz (född 1989), fotbollsspelare
Olof Bergholtz, borgmästare
Ragnar Bergholtz, stadsingenjör
Ralph Bergholtz (1908–1988), konstnär

Se även
Helena Bargholtz (född 1942), politiker
Bergholtz klockgjuteri

Noter